Sacheverell kan syfta på:
 Henry Sacheverell (1674-1724), engelsk kyrkoman 
 William Sacheverell (1638-1691), engelsk statsman 
 Sacheverell Sitwell (1897-1988), engelsk författare